Lelum i Polelum – 2 wysepki na jeziorze Drawsko
 Lel i Polel – rzekome postacie z mitologii słowiańskiej 
 Lelum Polelum (postacie) – postacie z dramatu Juliusza Słowackiego Lilla Weneda
 Lelum-Polelum (powieść) – powieść historyczna Walerego Przyborowskiego